Plaats in Indonesië
 Talkandang (Kotaanyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Talkandang (Situbondo), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java